

Królestwo Sukhothai (1238–1438)

Dynastia Phraruang (1238–1438) 
 Pho Khun Si Intharathit พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ (1238–1257)
 Pho Khun Ban Mueang พ่อขุนบานเมือง (1257–1278)
 Pho Khun Ramkhamhaeng พ่อขุนรามคำแหงมหาราช (1278–1298)
 Pu Saisongkhram (ปู่ไสยสงคราม) (1298–1317)
 Phaya Lerthai พญาเลอไท (1317–1347)
 Phaya Nguanamthom พญางั่วนำถม (1347)
 Phaya Luethai (Thammaracha I) พญาลือไท (พระมหาธรรมราชาที่ 1) (1347–1374)
 Thammaracha II พระมหาธรรมราชาที่ 2 (1374–1399)
 Thammaracha III (Phaya Sai Luthai) พระมหาธรรมราชาที่ 3 (ไสยลือไท) (1399–1419)
 Thammaracha IV (Borommapan) พระมหาธรรมราชาที่ 4 (บรมปาล) (1419–1438)

Królestwo Ayutthaya (1350–1767)

Dynastia Uthong (1350–1370) 
 Ramathibodi I สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 1350–1369
 Ramesuan 1369–1370 สมเด็จพระราเมศวร

Dynastia Suphannaphum (1370–1388) 
 Pha Ngua (Borommaracha Thirat I) สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 (ขุนหลวงพะงั่ว) 1370–1388
 Thong Lan พระเจ้าทองลัน 1388

Dynastia Uthong (1388–1409) 
 Ramesuan สมเด็จพระราเมศวร 1388–1395 (drugie panowanie)
 Ramracha Thirat สมเด็จพระรามราชาธิราช 1395–1409

Dynastia Suphannaphum (1409–1569) 
 Intha Racha(Nakharinthara Thirat) สมเด็จพระอินทราชา (นครินทราธิราช) 1409–1424
 Borommaracha Thirat II (Sam Phraya) สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (เจ้าสามพระยา) 1424–1448
 Borommatrailokkanat สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 1448–1488
 Borommaracha Thirat III สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 1488–1491
 Ramathibodi II (Chettha Thirat) สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 (พระเชษฐาธิราช) (1491–1529)
 Borommaracha Thirat IV (Nor Phutthangkun) สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4 (หน่อพุทธางกูร) 1529–1533
 Ratsadathiratcha Kuman พระรัษฎาธิราชกุมาร 1533
 Chaiya Racha Thirat สมเด็จพระไชยราชาธิราช 1534–1546
 Kaeo Fa (Yot Fa) พระแก้วฟ้า (พระยอดฟ้า) (1546–1548)
 Vạravoṇśādhirāj ขุนวรวงศาธิราช 1548
 Phra Maha Chakkraphat สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ (1548–1568)
 Mahinthara Thirat สมเด็จพระมหินทราธิราช 1568–1569

Dynastia Sukhotai (1569–1629) 
 Maha Thammaracha Thirat (Sanphet I) สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช (สมเด็จพระเจ้าสรรเพชญ์ที่ 1) 1569–1590
 Naresuan (Sanphet II) สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (สมเด็จพระเจ้าสรรเพชญ์ที่ 2) 1590–1605
 Eka Thotsarot (Sanphet III) สมเด็จพระเอกาทศรถ (สมเด็จพระเจ้าสรรเพชญ์ที่ 3) 1605–1610
 Si Saowaphak (Sanphet IV) พระศรีเสาวภาคย์ (สมเด็จพระเจ้าสรรเพชญ์ที่ 4) 1610–1611
 Songtham (Intha Racha) สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม (พระอินทราชา) 1611–1628
 Chejthathraj สมเด็จพระเชษฐาธิราช 1628–1629
 Artitthayawongs สมเด็จพระอาทิตยวงศ์ 1629

Dynastia Prasat Thong (1630–1688) 
 Prasat Thong (Sanphet V) สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง (สมเด็จพระเจ้าสรรเพชญ์ที่ 5) 1630–1655
 Chao Fa Chai (Sanphet VI) สมเด็จเจ้าฟ้าไชย (สมเด็จพระเจ้าสรรเพชญ์ที่ 6) 1655
 Si Suthammaracha (Sanphet VII) สมเด็จพระศรีสุธรรมราชา (สมเด็จพระเจ้าสรรเพชญ์ที่ 7) 1655
 Narai สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 1656–1688

Dynastia Ban Phlu Luang (1688–1767) 
 Phet Racha สมเด็จพระเพทราชา 1688–1703
 Luang Sorasak (Phrachao Sua, Sanphet VIII) สมเด็จพระเจ้าสรรเพชญ์ที่ 8 (หลวงสรศักดิ์ – พระเจ้าเสือ) 1703–1709
 Tai Sa (Sanphet IX) สมเด็จพระเจ้าสรรเพชญ์ที่ 9 (พระเจ้าท้ายสระ) 1709–1733
 Boromma Kot (Borommaracha Thirat III) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ (สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3) 1733–1758
 Uthumphon (Borommaracha Thirat IV) สมเด็จพระเจ้าอุทุมพร 1758
 Suriyamarin (Ekkatha, Borommaracha Thirat V) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระที่นั่งสุริยามรินทร์ (พระเจ้าเอกทัศ) 1758–1767

Królestwo Thonburi (1769–1782) 
 Taksin สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 1769–1782

Królestwo Tajlandii (od 1782)

Dynastia Czakri (od 1782) 

 
Tajlandia